Heracleum siifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach. Heracleum siifolium ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
siifolium